Islândia
Islandia (Flórida)
Islandia (Nova Iorque)

Desambiguações de topônimos